Osoby o tym nazwisku:
 Adam Medyński − polski szermierz i trener
 Aleksander Medyński − polski nauczyciel i historyk
 Wojciech Medyński − polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 Władysław Medyński − polski lekarz psychiatra